Волоча́евское — топоним в России:
 Волочаевское — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области;
 Волочаевское — озеро в Ленинградской области;
 Волочаевское — планируемое электродепо Новосибирского метрополитена.

См. также 
 Волочаевское сельское поселение